Мария Прадо  (1949, Чиуауа, Мексика) — известная мексиканская актриса, певица и художница, внёсшая значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа — 83 работы в кино.

Биография 
Родилась в 1949 году в Чиуауа. Дебютировала в бразильском кинематографе будучи девочкой-подростком, в 1963 году, ибо с детства актриса знала два языка — испанский и португальский, чуть позже дебютировала и в мексиканском кинематографе. Также с детства неплохо рисовала и пела, у неё был очень хороший музыкальный слух и голос. В возрасте 14-ти лет окончила среднюю школу экстерном, немного перевыполнив учебный материал, вместе с родителями переехала в Мехико и тут же поступила в театральный институт. Является одной из самой плодовитой актрисой, на счету которой свыше 40 телесериалов и столько же фильмов. Исполняла любые роли от служанок до коварных злодеек, да и к тому же справлялась блестяще с поставленными задачами игры. Дважды номинирована на премии — в обоих случаях ей удалось победить.

Личная жизнь 
Мария Прадо вышла замуж за актёра Франсиско «Панчо» Мюллера (1924-89) и подарила своему супругу двоих детей — Франсиско-младшего и Дрина. Личная жизнь продолжалась до смерти супруга. В настоящее время актриса поддерживает отношения с диктором Хосе.

Фильмография

Телесериалы

Свыше 2-х сезонов 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (17 сезонов; снялась в 15-ти сезонах в 1988 году и с 1990 по 2005 год) — Мария (сезон 1988 года).
 2008- — Роза Гваделупе (6 сезонов)
 2011- — Как говорится (6 сезонов) — Олимпия.

Televisa 
 1983 — Завтра наступит весна — Трини.
 1988-89 — Сладкое желание — Хулия Пачеко.
 1990 — Песня об одной любви — Фулгенсия.
 1991 — 
 Девчушки — Роза Родригес.
 Дотянуться до звезды-2 — Клара.
 1993 — Сон любви — Мария.
 1995 — Мария из предместья — Росенда.
 1996 —
 Ложь во спасение — Руперта.
 Марисоль — Донья Чанкла.
 1997 — Однажды у нас вырастут крылья — Матильда.

Фильмы 
 1977 — Женская тюрьма — Майорша Бехарано.
 1982 — 41 совершенный человек
 1983 — Скручённые Богом линии судьбы — медсестра Конрада.
 1988 — Наслаждённые местью

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики